Gaston Ier de Béarn
 Gaston Ier de Foix-Béarn